Кулан — вид копитних тварин родини Коневі

Кулан — аул, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Кулан — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область

Кулан — село, Стрітенський район, Забайкальський край